Saint-Vincent-des-Prés puede referirse a: 

 Saint-Vincent-des-Prés, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Saint-Vincent-des-Prés, comuna francesa situada en Sarthe.